Blue fox, renard bleu en anglais, peut faire référence à : 
 Blue Fox de Herning IK, une équipe de hockey sur glace danoise,
 Blue Fox Bay, une localité d'Alaska aux États-Unis,